Morświn – rodzaj ssaka
 Morświn zwyczajny, Phocoena phocoena – gatunek dużego ssaka morskiego
 Morświn czarny, Phocoena spinipinnis – gatunek dużego ssaka morskiego
 Morświn okularowy, Phocoena dioptrica – gatunek dużego ssaka morskiego
 Morświn kalifornijski, Phocoena sinus – gatunek dużego ssaka morskiego

 Morświnek bezpłetwy, Neophocaena phocaenoides – gatunek dużego ssaka morskiego, inne nazwy:  morświn bezpłetwy, morświn bezpióry, morświn azjatycki 
 Morświniec białopłetwy, Phocoenoides dalli – gatunek dużego ssaka morskiego, inne nazwy: morświn białopłetwy, morświn Dalla

Inne 
 Marsouin (1924) – francuski okręt podwodny